Die Liste der Mannschaftskader der Top 12 2019 enthält alle Spieler, die für die französische Top 12 2019, der höchsten Liga in der französischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach, gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften maximal 16 Spieler melden, darunter mindestens eine französische Frau und einen französischen Mann. Männliche Spieler und ausländische Spielerinnen mussten eine Elo-Zahl von mindestens 2000 haben. Mit Ausnahme des Club de Orcher la Tour Gonfreville, der nur elf Spieler meldete, nutzten alle Vereine nutzten das Kontingent aus, allerdings meldete Nice Alekhine zwei Spieler, die aufgrund der Elo-Beschränkung nicht spielberechtigt waren. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während Gonfreville mit neun eingesetzten Spielern auskam, spielten bei Vandœuvre 14 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 134 Spieler zum Einsatz, von denen 24 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler war Grigori Oparin (Asnières) mit 8,5 Punkten aus 10 Partien. Maxim Rodshtein (Bischwiller) erreichte 8 Punkte aus 11 Partien, je 7,5 Punkte erzielten Almira Scripcenco (Asnières), Quentin Loiseau (Grasse), Alexander Donchenko (Vandœuvre) und Normunds Miezis (Gonfreville), wobei Donchenko 10 Partien spielte, Scripcenco, Loiseau und Miezis je 11. Mit Anatoli Waisser, Gildas Goldsztejn (beide Asnières) und Joachim Mouhamad (Clichy) erreichten drei Spieler 100 %, von diesen spielte Goldsztejn zwei Partien, Waisser und Mouhamad je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2019); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2019); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Mai 2019; ARM = Armenien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, EGY = Ägypten, ENG = England, ESP = Spanien, EST = Estland, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MAD = Madagaskar, MAR = Marokko, MDA = Republik Moldau, MNC = Monaco, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Club de Bischwiller

Asnières - Le Grand Echiquier

Club de Mulhouse Philidor

Club d'Echecs Metz Fischer

Club de Clichy-Echecs-92

Grasse Echecs

Club de Nice Alekhine

Club de Vandœuvre-Echecs

Les Tours de Haute Picardie

Association Cannes-Echecs

C.E.M.C. Monaco

Club de Orcher la Tour Gonfreville

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Turnierseite (französisch)
 Mannschaftsmeldungen (französisch)

Schach (Frankreich)
Schach 2019